Глинин — русская фамилия.

Известные носители 
 Глинин, Геннадий Григорьевич (1939—2010) — советский и российский литературовед.
 Глинин, Денис Владимирович (род. 1971) — украинский музыкант.
 Глинин, Фёдор Филиппович (1922—1960) — Герой Советского Союза.

См. также 
 Глинино